Johannisberg ist der Name von geographischen Objekten:

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Johannisberg (Hohe Tauern) (), in der Glocknergruppe, Hohe Tauern, Alpen, Österreich
 Johannisberg (Naabgebirge) (am Hirmerberg: ), im Oberpfälzer Wald, bei Freudenberg (Oberpfalz), Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Johannisberg (Jena-Lobeda) (), in der Wöllmisse, bei Lobeda, kreisfreie Stadt Jena, Thüringen
 Johannisberg (Westerwald) (), im Westerwald, bei Altenkirchen, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz – mit Bismarckturm (Altenkirchen)
 Johannisberg (Bad Nauheim) (ca. ), Ausläufer des Taunus, bei Bad Nauheim, Wetteraukreis, Hessen
 Johannisberg (Teutoburger Wald) (), im Teutoburger Wald, in der kreisfreien Stadt Bielefeld, Nordrhein-Westfalen
 Johannisberg (Wuppertal) (ca. ), in der kreisfreien Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

Ortschaften in Deutschland:
 Johannisberg (Galenbeck), Wohnplatz der Gemeinde Galenbeck, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Johannisberg (Gammelby), Ortsteil der Gemeinde Gammelby, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Johannisberg (Geisenheim), Ortsteil der Stadt Geisenheim, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Johannisberg (Oberviechtach), Ortsteil der Stadt Oberviechtach, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Johannisberg (Penzberg), Ortsteil der Stadt Penzberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Johannisberg (Windhagen), Ortsteil der Gemeinde Windhagen, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 St. Johannisberg, Wohnplatz in der Gemeinde Hochstetten-Dhaun, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz

historischer deutscher Name von Ortschaften im heutigen Polen:
 Johannisberg (Kreis Schlochau, Pommern), von Borzęcino (Biały Bór), Ortschaft der Woiwodschaft Westpommern
 Johannisberg (Kreis Cammin, Pommern), von Grębice, Ortschaft der Woiwodschaft Westpommern
 Johannisberg (Kreis Schwetz, Westpreußen), von Jania Góra (Świekatowo), Ortschaft der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Johannisberg (Kreis Lyck, Ostpreußen), von Janisze (Ełk), Ortschaft der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Johannisberg (Kreis Habelschwerdt, Schlesien), von Janowa Góra, Ortschaft der Woiwodschaft Niederschlesien
 Johannisberg (Kreis Goldap, Ostpreußen), von Janowo (Gołdap), Ortschaft der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Johannisberg (Kreis Osterode, Ostpreußen), von Janowo (Ostróda), Ortschaft der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Johannisberg (Kreis Pyritz, Pommern), von Janowo (Warnice), Wohnplatz in der Woiwodschaft Westpommern
 Johannisberg (Kreis Rößel, Ostpreußen), von Januszewo (Biskupiec), Ortschaft der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Johannisberg (Kreis Kolberg-Körlin), Pommern, von Lubkowice, Ortschaft der Woiwodschaft Westpommern
 Johannisberg (Kreis Soldin, Brandenburg), von Osetna, Ortschaft der Woiwodschaft Lebus

Ortschaften in Russland:
 Johannisberg, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen, seit 1946: Iljuschino (Kaliningrad, Bagrationowsk), Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad

Ortschaften in Schweden:
 Johannisberg (Schweden)

Ortschaften in Tschechien:
 Janov nad Nisou, Gemeinde im Okres Jablonec nad Nisou im Isergebirge, Tschechien
 Svatý Jan nad Malší, Gemeinde im Okres České Budějovice

Burgen und Schlösser:
 Schloss Johannisberg (Rheingau), Schloss und Weingut im Rheingau
 Schloss Jánský Vrch, in Javorník, Böhmen
 Burg Johannisberg (Düdelingen), Burgruine auf dem Johannisberg bei Düdelingen in Luxemburg
 Burg Johannisberg, Burgstall im Rheingau
 Ringwall Johannisberg, abgegangene Burg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern

Johannisberg steht im Weinbau für:

in Deutschland:
 Bereich Johannisberg, einziger Bereich im Weinbaugebiet Rheingau
 Schloss Johannisberg (Rheingau), Weinlage im Weinbaugebiet Rheingau
 Johannisberg (Radebeul), ehemaliges Weingut in Sachsen
 Radebeuler Johannisberg, Einzellage der Weinbau-Großlage Lößnitz in Radebeul in Sachsen

in der Schweiz:
 Johannisberg (Wein), Silvaner-Rebsorte aus dem Wallis

Siehe auch:
 Johannesberg
 Johannesburg
 Johannisborg
 Johannisburg